EFI – Extensible Firmware Interface
 EFI – Electronic Fuel Injection